Shirley puede referirse a:

 Shirley (nombre), nombre de pila femenino y apellido de origen inglés.
 Shirley (novela), novela de Charlotte Brontë.
 Shirley (película de 1922), película de 1922 del director A. V. Bramble.
 Shirley (película de 2020), película de 2020 de la directora Josephine Decker.
 Shirley (Arkansas), localidad del estado de Arkansas (Estados Unidos).
 Shirley (Nueva York), localidad del estado de Nueva York (Estados Unidos).
 Shirley (Southampton), distrito de la ciudad de Southampton (Inglaterra).